

Persone
 Dioscoride – ammiraglio macedone del IV secolo a.C.
 Dioscoride – storico ed erudito vissuto tra il IV e il III secolo a.C., discepolo di Isocrate
 Dioscoride – poeta greco del III secolo a.C.
 Dioscoride – filosofo stoico del III secolo a.C.
 Dioscoride – filosofo scettico del III secolo a.C.
 Dioscoride – frurarco tolemaico del II secolo a.C.
 Dioscoride di Samo – artista e mosaicista del III-II secolo a.C.
 Dioscoride – funzionario tolemaico del I secolo a.C.
 Dioscoride – scultore cilicio d'età augustea
 Dioscoride Pedanio (Dioscoride di Anazarbo) – medico e botanico greco del I secolo d.C.

Altro
Dioscoride (o Dioscuride) – nome proprio di persona italiano maschile
Dioscoride (o De materia medica) – erbario medico di Dioscoride di Anazarbo
Dioscoride di Vienna – copia illustrata del VI secolo dell'opera De materia medica di Dioscoride di Anazarbo
Dioscoride di Napoli – copia illustrata del VII secolo dell'opera De materia medica di Dioscoride di Anazarbo